Termenul „Aremberg” se poate referi la:

Aremberg localitate din Renania de Nord-Westfalia, Germania
Casa Aremberg (Haus Arenberg) care a aparținut familiei nobiliare germane Aremberg
Aremberg (munte) care face aparține de Munții Ahrului